Stadtgestaltung steht für:

 Stadtplanung
 den Gegenstand des Baugestaltungsrechts
 Übersetzung des jap. Machizukuri, in Abgrenzung zur üblichen Stadtplanung